Верхняя Клещенка — топоним в России.
Верхняя Клещенка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
Верхняя Клещенка — деревня в Горшеченском районе Курской области.